Michał Wasylewicz Czartoryski (zm. 1489) – marszałek nadworny księcia Świdrygiełły
 Michał Jerzy Czartoryski (1621–1692) – wojewoda sandomierski
 Michał Fryderyk Czartoryski (1696–1775) – kanclerz wielki litewski
 Michał Czartoryski (1897–1944), właśc. Jan Franciszek Czartoryski – polski dominikanin, kapelan w powstaniu warszawskim, błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego